Frank Hill peut faire référence à :
Frank Hill (rugby à XV) (1866–1927), un joueur de rugby à XV gallois
Frank Hill (football), (1906–1993), un joueur et entraîneur de football écossais